Abzan peut désigner :
 Abzan, dans la Bible (Livre des Juges), un des Juges d'Israël.

 Abzan, une localité près de Téhéran en Iran.